Александр Николаевич Шаляпин (6 мая 1979 года, Люберцы — 24 января 2021 года, Москва) — российский актёр, шоумен, юморист, битбоксер и бывший участник шоу «Stand Up» и «Открытый микрофон» на телеканале «ТНТ», снялся более чем в 50 кинофильмах.

Биография 
Александр Шаляпин родился 6 мая 1979 года в Люберцах Московской области.

Его родители расстались, он вместе с мамой перебрался в Самару, где вырос и окончил школу. В школьные годы увлекся творчеством, посещал театрально-телевизионную студию «Товарищ». По словам Шаляпина, уже тогда его тянуло в юмор, ему нравилось перевоплощаться в других людей, пародировать окружающих и известных персон.

Также он мечтал сниматься в кино. Близкой подругой его бабушки была ведущая актриса САТД имени Максима Горького, благодаря чему он полюбил театр и ещё больше утвердился в своем желании стать актёром. Однако после школы в виду семейных обстоятельств мечту об актёрстве пришлось отложить. Близкие настаивали на поступлении в железнодорожный институт, получении мужской профессии, продолжении семейной традиции. В конечном итоге поступил на юридический факультет, учёба не нравилась, через год забросил.

Далее работал в качестве ведущего развлекательных мероприятий — проводил свадьбы, корпоративы, выпускные вечера, дни рождения, юбилеи, презентации и т. д. и т. п. По протекции родственников устроился в управление Куйбышевской железной дороги, но долго там не проработал.

Своей внешностью напоминает актёра Владимира Епифанцева. Снимался в фильмах и сериалах, таких как — «Бумер. Фильм второй», «Мужские каникулы», «Роман с кокаином» и «Универ. Новая общага» и др. Принимал участие в шоу «Убойная лига», «Смех без правил» и «Comedy Баттл».

С 2010 года стал работать как комик. Является победителем в номинации «Альтернативная пародия» на фестивале «Большая разница в Одессе 2011». С 2012 по 2014 год — резидент шоу «Stand Up» на канале «ТНТ».

Некоторое время был ведущим на радио «Максимум». Участвовал в 4 сезоне шоу «Открытый микрофон», где уверенно добрался до полуфинала. К слову, в этом шоу он публично признался, что злоупотреблял алкоголем, из-за чего перед тем на несколько лет пропал из поля зрения публики.

25 января 2021 года был найден мёртвым в своей квартире. Причиной смерти стало самоубийство — актёр вскрыл вены. Тело обнаружила жена. Накануне артист вернулся из Белгорода, где систематически на протяжении нескольких лет получал помощь в борьбе с зависимостью от алкоголя. Директор Шаляпина подтвердила, что с весны 2020-го комик страдал от депрессии.

Личная жизнь 
Встречался с девушкой Екатериной, которая умерла в возрасте 19 лет от передозировки героина, не исключается самоубийство. Первый брак был с Мариной, дочерью известного самарского профессора, врача-педиатра. Вместе с Мариной переехали в Москву, но после переезда брак распался. Вторая жена — Алла, окончила Гнесинское училище, звукорежиссёр, родилась дочь Анастасия. С 2018 по 2021 год был в третьем браке с Анастасией Шаляпиной.

Фильмография 
 2006 — Бумер. Фильм второй — бандит «Дурбазол»
 2006—2007 — Любовь как любовь — эпизодическая роль
 2007 — Сваха — детектив (9 серия «Дедукция»)
 2007—2008 — Атлантида — эпизодическая роль
 2008 — Сердцеедки — эпизодическая роль
 2008 — Тяжелый песок — немецкий солдат (13 и 15 серии)
 2008 — Цыганочка с выходом — милиционер
 2009 — Адвокат 6 — Константин Барашкин (12 серия «Высокие технологии»)
 2009 — Белый белый день (короткометражный)
 2009 — Глухарь 2 — Андрей Зинченко (26 серия «Салочки»)
 2009 — Преступление будет раскрыто 2 — местный авторитет Макс Ребров «Ряба» (8 серия «Двойное убийство»)
 2009 — Русский крест — Кунце
 2009 — Третье желание — бандит из банды «Лысого» «Сема»
 2010 — «Алиби» на двоих — водитель грузовика (5 серия «Матрица» и 6 серия «Картина»)
 2010 — Зоя — чекист
 2010 — Масквичи — эпизодическая роль
 2010 — Москва. Центральный округ 3 — Макс Овчаренко (6 серия «Фильм. Фильм. Фильм»)
 2010 — По горячим следам — Александр Белов (14 серия «Не буди во мне зверя»)
 2010 — Человек ниоткуда — наркодилер
 2011 — СК — бандит Аркадий Северов
 2011 — Суперменеджер, или Мотыга судьбы — эпизодическая роль
 2011—2018 — Универ. Новая общага — продавец секс-шопа
 2012 — Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях — официант
 2012 — В зоне риска — уголовник Юрий Алексеевич Пачковский (2 серия)
 2012 — Карпов — Дмитрий Новоселов «Джек» (17 серия «Слишком живой для мертвеца» и 18 серия «Нежить»)
 2012 — Крапленый — уголовник и боец Кваса Малыжников «Малыга»
 2012 — Мент в законе 6 — бандит (2 серия «Выгодное предложение»)
 2012 — Москва. Три вокзала — бандит Сенька
 2012 — Опережая выстрел — приятель Ромы
 2012 — Под прикрытием — бандмт
 2012 — Роман с кокаином — милиционер Шелехов
 2012 — Страна ОЗ — друг Андрея «Кролик»
 2012 — Часовщик — эпизодическая роль
 2012 — Человек-приманка — эпизодическая роль
 2012 — Шаповалов — Вадим Шаронов (1 серия «Куратор»)
 2013 — Все и сразу — Гриша
 2013 — Розыск 2 — приятель Жукова Сергей Козлов (1—3, 11—12 серии)
 2014 — Бессонница — наркоторговец «Хруст»
 2014 — Мужские каникулы — Пашка Дереза
 2015 — Временно недоступен — продавец мобильников
 2015 — Женщины против мужчин — ведущий конкурса
 2015 — Профиль убийцы 2 — капитан Артём Глушко (9 серия «Беговая дорожка»)
 2016 — Мурка — охранник Цили
 2016 — Крыша мира — юрист Павел
 2016 — Мало сделал свое дело — Витя «Череп»
 2017 — Бабушка легкого поведения — эпизодическая роль
 2017 — Беглец — Гоша
 2017 — Любимцы
 2017 — Доминика — Сергей
 2017 — Ты моя мама? — Зимин
 2017 — Холодное танго — бандит
 2018 — Замри! Отомри! — вахтер
 2018 — Каникулы президента — отец Никодим
 2018 — Синичка 2 — наркоторговец «Опенок»
 2018 — Теория вероятности — катала
 2019 — Жуки
 2019 — Погнали — эпизодическая роль
 2019 — Рая знает все!
 2020 — Склифосовский 8 — Степан

Телевидение 
 2007—2010 — Убойная лига — участник
 2007—2009 — Смех без правил — участник
 2011 — Фестиваль «Большая разница в Одессе 2011» — участник
 2012—2014 — Stand Up — участник
 2019—2021 — Открытый микрофон — участник

Смерть и похороны 
25 января 2021 года в понедельник Александр Шаляпин совершил самоубийство, его тело обнаружила жена Анастасия рано утром, около 4 утра Александра нашли мертвым с порезанными венами в его квартире на Хорошевском шоссе, в Москве.

Александр последнее время проходил лечение от алкогольной зависимости в реабилитации и в четверг вернулся домой из клиники 21 января незадолго до своей смерти, но так и не справился. Он находился в депрессии и давно не общался с женой, у Александра и Анастасии были подтвержденные концерты на февраль.

22 января Анастасия приехала с дачи в их квартиру, когда зашла туда, увидела там следы крови, она вместе с соседом зашла туда и позвонила в полицию около четырёх часов утра, в то же место приехали врачи скорой помощи и констатировали смерть. Александр на протяжении 20 лет испытывал проблемы с алкоголем, последние 7 лет он проходил лечение в Белгороде, о его смерти сообщила его директор Мария Малякина.

В программе «Звезды сошлись» на канале «НТВ» Анастасия официально заявила, что сначала подумала, что смерть Александра — очередной розыгрыш, он очень любил розыгрыши и постоянно её разыгрывал, это было одно из самых его любимых занятий, ему нравилось её пугать, чтобы та визжала, её эмоциональность его смешила. В программе показаны кадры с места смерти Александра, на них изображены пятна крови на диване, которые до сих пор на нем остались. Анастасия до сих пор не может поверить в случившееся.

28 января в четверг, в 12:00 началась церемония прощания с Александром в прощальном зале на Троекуровском кладбище. Тело Александра кремировали. Прах захоронили на Ново-Люберецком кладбище рядом с отцом.

Примечания

Ссылки